Heinrich Hess henviser til blandt andre:

 Heinrich Ludwig von Hess (1719-1784) – tysk forfatter
 Heinrich Maria von Hess (1798-1863) – tysk kunstner
 Heinrich von Hess (1788-1870) – østrigsk feltmarskal
 Heinrich Hess (kanoroer) (1928-1993) – tysk kanoroer